Козинцев (Козинцов) — еврейская фамилия.

 Козинцев, Александр Григорьевич (род. 1946) — доктор исторических наук, профессор, сын Г. М. Козинцева.
 Козинцев, Григорий Михайлович (1905—1973) — советский режиссёр кино и театра, сценарист, педагог.
 Козинцева, Руфь Иосифовна (1906—1985) — советский историк и экономист.